Termin -{CDH}- ima više značenja.

 Celobioza dehidrogenaza (akceptor)
 Kongenitalna dijafragmatična hernija